Ragnar Nilsson kan syfta på:

 Ragnar Nilsson (1910-1983), bandyspelare
 Ragnar Nilsson (1903-1981), mikrobiolog